Hildesheim
Religia w Hildesheimie